Чемпионаты мира по классическому пауэрлифтингу проводятся с 2013 года. 

Чемпионат разыгрывается ежегодно. Организатором чемпионата является Международная Федерация Пауэрлифтинга. IPF разыгрывает Чемпионаты мира по пауэрлифтингу с 1973 года, а с 2013 года и Чемпионаты мира по классическому пауэрлифтингу. В классическом пауэрлифтинге (raw, Classic Powerlifting) спортсмены выступают без дополнительной экипировки, поэтому результаты несколько ниже, чем в пауэрлифтинге с экипировкой (eq, Open Powerlifting). В классическом пауэрлифтинге можно применять минимальный набор экипировки. (Экипировка в пауэрлифтинге первоначально применялась с целью защиты спортсмена от травм. Но из-за применения специальных материалов, усовершенствования технологий, использования прочих «хитростей» спортсмены могли прибавить от 5 до 15 кг веса в каждом упражнении) .

Чемпионаты включают соревнования среди мужчин и среди женщин. Кроме того проводятся соревнования юниоров и суб-юниоров, а также мастеров обоих полов.

Спортсмены соревнуются в силовом троеборье, включающем приседание со штангой, жим лёжа и становую тягу.

Хотя пауэрлифтинг не включен в программу Олимпийских игр, он является частью Всемирных игр, проходящих под управлением Международного олимпийского комитета.

Соревнования

Распределение наград

Трёхкратные чемпионы мира 
 Александр Гринкевич-Судник
 Кшиштоф Вержбицкий
 Илля Стрик
 Кимберли Уолфорд

См. также 
 Чемпионаты мира по пауэрлифтингу

Примечания

Ссылки 
Пауэрлифтинг классический
 Протокол ЧМ-2013
 Протокол ЧМ-2014
 Протокол ЧМ-2015